Hoofdbetekenis
 Domenico Savio - Italiaans Heilige

Overig
 Dominiek Savio (zorginstelling) - in Gits, België 
 Sint Dominicus Saviokerk - kerk in Dilbeek, België